Шиманов — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Шиманов, Геннадий Михайлович (1937—2013) — православный мыслитель, публицист и общественный деятель.
 Шиманов, Николай Сергеевич (1901—1972) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1944).
 Шиманов, Сергей Никанорович (1922—1992) — профессор, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой теоретической механики УрГУ.

См. также 
 Шиман
 Шимановский
 Шиманский